Das Verb chargieren steht für:

 Übertriebenes Schauspielern, siehe Überzeichnung (Kunst).
 Feierliches Auftreten der Chargen einer Studentenverbindung.
 Einen Hochofen mit Möller beschicken.
 Einen Veredlungsprozess von Naturseide, siehe Erschweren (Seide)